Елинсон —  фамилия.  
 Елинсон, Лев Михайлович (партийный псевдоним Политикус; 1872—1928) — большевик, председатель первого легального Петербургского комитета РСДРП(б).
 Елинсон, Матвей Ильич (1918—2000) — советский учёный.
 Елинсон, Николай Львович (псевдоним Елин; 1921—2007) — русский писатель-сатирик.

См. также 
 Елин
 Елино

Примечания